Roloff kan som auktorsförkortning betyda:

 Erhard Roloff
 Christian Ludwig Roloff

Robotskapade auktorsförkortningar